Stockman steht für:
 die australische Bezeichnung für einen Viehhirten, siehe Cowboy
 Stockman (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Stockman ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Stockman (* 1988), US-amerikanische Beachvolleyball- und Volleyballspielerin
 Harry Stockman (1905–1991), schwedischer Radioingenieur und Erfinder
 Jacques Stockman (1938–2013), belgischer Fußballspieler
 Lowell Stockman (1901–1962), US-amerikanischer Politiker
 Phil Stockman (* 1980), englischer Baseballspieler
 Ralph Stockman (1861–1946), schottischer Mediziner und Hochschullehrer
 Robert Stockman, britischer Chemiker und Hochschullehrer für organische Chemie
 Shawn Stockman (* 1972), US-amerikanischer R&B/Soul-Sänger und Mitglied der Boygroup Boyz II Men
 Steve Stockman (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 Steven Stockman (1958–2013), kanadisch-österreichischer Eishockeyspieler
 Theo Stockman (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und DJ

Siehe auch:
 Stockmann